Vltava steht für:

 Vltava (Nová Pec), Ansiedlung der Gemeinde Nová Pec in Tschechien
 tschechischer Name der Moldau, siehe Moldau (Fluss)
 Vltava (Die Moldau), sinfonische Dichtung von Bedřich Smetana
 Český rozhlas Vltava, drittes Programm des Tschechischen Rundfunks
 Radio Vltava, Hörfunksender in der DDR
 (2123) Vltava, Asteroid des Hauptgürtels
 Vltava (Schiff, 1940), Raddampfer